Балтабай — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Балтабай — село в Енбекшиказахском районе Алматинской области.

Киргизия 
 Балтабай — село в Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области.